BiH:
 Glušca (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH
 Glušca (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH